Eryılmaz ist ein türkischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt. Der Name ist gebildet aus den Elementen er (Mann, Soldat, Kämpfer) und yılmaz (furchtlos, unerschrocken). Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Eryilmaz auftreten.

Namensträger

Familienname, Form Eryılmaz 
 Asil Kaan Eryılmaz (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Aytaç Eryılmaz (* 1952), deutscher Buchautor

Familienname, Form Eryilmaz 
 Abdullah Eryilmaz (* 1958), türkischer Buchhändler, Autor und Liedermacher in Berlin
 Sahin Eryilmaz (* 1984), deutscher Filmschauspieler

Siehe auch 
 Yılmazer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname